Хрисове́рг или Хризове́рг ( от  — «золото» +  — «ветка») — византийский аристократический род.

Известные представители 
 Николай II Хрисоверг (ум. 991) — Патриарх Константинопольский с 979 по 991 год.
 Лука Хрисоверг — Патриарх Константинопольский с 1156 по 1169 год.
 Никифор Хрисоверг (~ 1140 или ~ 1162 — после 1213) — греческий писатель, ритор и поэт, политический и церковный деятель, впоследствии митрополит Сардский.
 Андрей Хрисоверг (конец XIV века — 1451) — архиепископ Никосии, апостольский легат Кипра, Родоса и Эгейского моря, активный сторонник церковной унии.

Примечания